

Patronyme

 Dominique Sorrente, (1953-) poète et écrivain français.

Toponyme

 Sorrente, commune italienne de Campanie.

Titres 

 Sorrente ! (1904), mélodie française de Mel Bonis.